Magyarország történetében két főnemesi család jelent meg Nyáry névvel. Ezek:

 bedegi és berencsi Nyáry család
 nyáregyházi Nyáry család